Antena 1 Belo Horizonte   é uma emissora de rádio brasileira sediada em Belo Horizonte é um município brasileiro e a capital do estado de Minas Gerais opera no dia FM na frequência 105.1 MHz É uma emissora própria da Antena 1

Estações de rádio de Belo Horizonte
Rede Antena 1
Belo Horizonte
Fundações em Minas Gerais em 1984